Carlos Gimeno ist der Name folgender Personen:

* Carlos Alberto Etchandy Gimeno Navarro (1931–2003), brasilianischener Geistlicher, katholischer Bischof
 Carlos Gimeno Valero (* 2001), spanischer Tennisspieler